Charlie Wilson's War, filme com Tom Hanks rebatizado em Portugal como Jogos de Poder
 Patriot Games, filme com Harrison Ford distribuído em Portugal como Jogos de Poder